Tatarevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Tatarevo (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Mineralni Bani, 
 Tatarevo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj,